Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Dubai Tennis Championships 2013 nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl druhý nasazený Švýcar Roger Federer, který v semifinále podlehl turnajové trojce Tomáši Berdychovi ve třech setech, když neproměnil tři mečboly.

Třicátý šestý singlový titul kariéry získal první hráč světa Novak Djoković ze Srbska, který ve finále zdolal českého tenistu Tomáše Berdycha ve dvou setech 7–5 a 6–3. V úvodní sadě se Čech dostal do vedení 4–2, náskok získaného podání však ztratil a za stavu 4–4 na gamy nevyužil čtyři breakboly k dalšímu prolomení soupeřova podání. Djoković následně zakončil set poměrem 7–5. Ve druhém dějství vzal srbský tenista Berdychovi servis za stavu 4–3 a utkání dovedl do vítězného konce bez ztráty podání, přestože Berdych v poslední hře za stavu 3–5 nevyužil šanci na re-break.

Před dubajským bojem o titul nastoupili oba finalisté ke třinácti vzájemným utkáním s aktivní bilancí 12:1 pro Djokoviće, když český tenista jedinou výhru zaznamenal v semifinále Wimbledonu 2010. Posledními třemi duely byly semifinále Mastersu v Šanghaji 2012, zápas základní skupiny Turnaje mistrů 2012 a  čtvrtfinále Australian Open 2013.

Nasazení hráčů 
  'Novak Djoković (vítěz)
  Roger Federer (semifinále)
  Tomáš Berdych (finále)
  Jo-Wilfried Tsonga (1. kolo)
  Janko Tipsarević (1. kolo)
  Andreas Seppi (čtvrtfinále)
  Michail Južnyj ''(2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

Dubai Tennis Championships 2013
ATP World Tour 2013